Turniej singla mężczyzn US Open 2008 odbył się w dniach 25 sierpnia - 9 września 2008 roku. Eliminacje były rozgrywane od 20 do 23 sierpnia 2008 roku.

Obrońcą tytułu był Szwajcar Roger Federer, który w finale tegorocznej edycji pokonał Szkota Andy Murraya 6:2, 7:5, 6:2. Było to piąte z rzędu zwycięstwo Federera w US Open, pierwszy tytuł wielkoszlemowy wywalczony przez Szwajcara w 2008 roku, 13. w karierze. Był to również 3. tytuł singlowy Federera w 2008 roku oraz 56. w całej karierze seniorskiej.

W kwalifikacjach udział wzięło dwóch Polaków: Dawid Olejniczak, który odpadł w 1. rundzie oraz Michał Przysiężny, który przegrał w 2. rundzie z Andriejem Gołubiewem reprezentującym Kazachstan.

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Statystyki

Serwisy 
Asy serwisowe

Najszybsze serwisy

Podwójne błędy

Skuteczność pierwszego serwisu

Skuteczność drugiego serwisu

Returny 
Piłki wygrane returnem po pierwszym serwisie

Piłki wygrane returnem po drugim serwisie

Przełamania 
Przełamania

Najskuteczniej przełamujący

Źródło: Oficjalna strona US Open 2008.

Eliminacje

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 
 Drabinka eliminacji 

US Open 2008
US Open – gra pojedyncza mężczyzn